Дулово () — община в Болгарии. Входит в состав Силистренской области. Население составляет 38 559 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
  Боил
 Водно
 Вокил
 Вырбино
 Грынчарово
 Долец
 Дулово
 Златоклас
 Козяк
 Колобыр
 Межден
 Овен
 Окорш
 Орешене
 Паисиево
 Полковник-Таслаково
 Поройно
 Правда
 Прохлада
 Раздел
 Руйно
 Секулово
 Скала
 Черковна
 Черник
 Чернолик
 Яребица

Общины Силистренской области